Rue du Mont-Valérien (Saint-Cloud)
 Rue du Mont-Valérien (Suresnes)